Бре́мен или Бре́мё (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится примерно в 15 километрах севернее от города Баутцен на территории биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы». Через деревню проходит автомобильная дорога 7210, которая соединяет её через два километра с автомобильной дорогой 156 в деревне Зджер.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Зджер, на юго-западе — административный центр коммуны Гросдубрау и на западе — деревня Хрост.

История 
Впервые упоминается в 1419 году под наименованием Brehnn.

С 1936 года входит в современную коммуну Гросдубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Brehnn, 1419
 Brehmen, 1519
 Brenno, 1574
 Brenn, 1599
 Brehmen, 1759
 Bremen, 1780

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 129 человек (из них — 127 серболужичан (98 %)).

Известные жители и уроженцы 
 Михал Лешава (1843—1862) — студент и основатель иллюстрированного журнала «Serb» (Лужичанин).

Литература 
 Sdier/Zdźěr und Brehmen/Brěmjo. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 213—216.
 M. Kral: Stawizniske powěsće z našich serbskich wsow [=Serbska ludowa knihownja, čo. 44]. Budyšin, 1937, str. 159—177.

Примечания

Ссылки 
 Brehmen/ Brěmjo, Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области